Vendôme steht für:

 Vendôme, Stadt im Département Loir-et-Cher, Frankreich
 Arrondissement Vendôme, Verwaltungseinheit im Département Loir-et-Cher
 Vendôme (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Herzogtum Vendôme, Herrschaftsgebiet um die Stadt Vendôme
 Place Vendôme, Platz in Paris
 Quartier de la Place Vendôme, Verwaltungsbezirk in Paris
 Vendôme, seit 2005 mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant im Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach (Küchenchef Joachim Wissler)
 Place Vendôme (Film), französischer Film von Nicole Garcia (1998)
 Place Vendôme (Band), Hard-Rock-Projekt um Michael Kiske
 Vendôme (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Ford Vendôme, Luxusversion des Ford Vedette
 Vendôme, Titel des Modern Jazz Quartet

Herzöge:
 Antoine de Bourbon, duc de Vendôme (1518–1562), Titularkönig von Navarra
 Burchard V. (Vendôme) (franz. Bouchard; † 1271), Graf von Vendôme
 César de Bourbon, duc de Vendôme (1594–1665), unehelicher Sohn von Heinrich IV. von Frankreich
 Charles de Bourbon, duc de Vendôme (1489–1537), Herzog von Vendôme
 Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme (Philippe Emmanuel Maximilien Marie Eudes d’Orléans; 1872–1931), französischer Adliger
 François de Bourbon-Vendôme, duc de Beaufort (1616–1669), französischer Aristokrat
 Louis I. de Bourbon, duc de Vendôme (1612–1669), Statthalter der Provence, französischer Kardinal
 Louis II. Joseph de Bourbon, duc de Vendôme (1654–1712), französischer Maréchal de camp
 Philippe de Bourbon, duc de Vendôme (1655–1727), französischer Maréchal de camp

Vendôme ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre de Vendôme (1598–1629), unehelicher Sohn von König Heinrich IV. und Gabrielle d’Estrées
 Françoise de Bourbon-Vendôme (1539–1587), protestantische Adlige
 Louis de Bourbon-Vendôme (1493–1557), französischer Adliger und Kleriker, Kardinal 

 Raoul Vendôme (1871–1955), französischer Flugpionier
 Renaud von Vendôme († 1017), französischer Adliger und Geistlicher, Bischof von Paris